Журавлівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Журавлівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Журавлівська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Журавлівська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України